W28 peut faire référence à :
 Contact avec une tondeuse à gazon à moteur, d’après la classification internationale des maladies ;
 Mercedes-Benz W 28, une automobile du constructeur allemand Mercedes-Benz ;
 W28, une ogive thermonucléaire américaine ;
 W28, la vingt-huitième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres